Wusterhausen ist der Name folgender Orte:

 Deutsch Wusterhausen, Ortsteil von Königs Wusterhausen
 Königs Wusterhausen, Stadt im Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg, bei Berlin 
 Wusterhausen/Dosse, Gemeinde im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg